A Monopoly társasjáték; elődjét Charles Darrow találta fel 1935-ben. Az eredeti játéktábla, amelyet az USA-ban és a világbajnokságon is használnak, Atlantic City várost használja helyszínként. A játékot 37 nyelven jelentették meg, többek között magyarul is, és több mint 250 millió példányban került el 103 országba.

A játék lényege területeket és épületeket venni, eladni vagy bérelni egészen addig, ameddig valamelyik játékos monopóliumhoz jut. Számos országban rendeznek Monopoly bajnokságot, a világbajnokság pedig kétévenként szokott lenni.

Rövid történet 
A Monopoly története elválaszthatatlan egy pennsylvaniai munkanélküli mérnök, Charles Darrow személyétől, aki 1933-ban szabadalmaztatta új játékát, és rövidesen multimilliomos lett „találmányából”. A játék eredete valójában az 1800-as évek végéig, a vagyongyűjtő játékok elterjedésének idejére nyúlik vissza. Igazság szerint a Monopoly meghökkentően hasonlít egy korábbi játékra, a „háziúr”-ra, amelyet Darrow előtt harminc évvel szabadalmaztatott bizonyos Elizabeth Magie. Bár Magie nem csapott kellő reklámot játéka körül, egyre szélesebb körben terjedt el házilag fabrikált kellékekkel, melyeket egymástól másoltak a barátok és ismerősök.

A „háziúr” egyszerű vagyongyűjtő játék, mely eleinte alig állt másból, mint hogy a játékosok ellentételezést kérhettek azért, hogy kölcsönadták egymásnak ingóságaikat és ingatlanjaikat, egy sor új érdekes és izgalmas elemmel egészült ki. Nevet kaptak a vagyontárgyak, több darabot gyűjtve bizonyos dolgokból, növelni lehetett értéküket, és a telkekre szállodákat emelve mód nyílt növelni bérleti díjukat, és megjelentek a szerencse- és jótékonysági kártyák is. A Monopoly tehát nem a szabályok megváltoztatásával kerekedett fölébe elődeinek, és indult el hódító útjára, hanem az új szellemmel, amelyet magával hozott: mesés vagyonok és az izgalmas versengés világát kínálta abban a korszakban (a nagy válság idején), amikor az embereknek szükségük volt valamire, ami képes feledtetni velük egy időre a kegyetlen valóságot.

Elizabeth Magie a maga játékát antikapitalista propagandának szánta, fel akarta rá hívni a figyelmet, hogyan fosztják ki a lelkiismeretlen háziurak tehetetlen és kiszolgáltatott bérlőiket. A sors iróniája, hogy a Monopolyt végül a kapitalizmus egyik leghíresebb jelképévé vált, Fidel Castrónak első dolgai közé tartozott - hatalomra jutása után -, hogy betiltassa a Monopolyt, és elkoboztassa az összes készletet a szigeten, mondván: az egész a kapitalista rendszer megvetendő szimbóluma. A Monopoly még ma is be van tiltva Kubában, ahogy Kínában és Észak-Koreában is.

Bár a Monopoly megalkotásáért nem Darrow-t illeti az elismerés, két roppant lényeges elemmel ő járult hozzá a játék sikeréhez. Egyrészt tervezői tudását latba vetve tetszetős táblát készített, másrészt üzleti érzékére hagyatkozva mindenét feltette a Monopolyra. Mihelyt szabadalmaztatta változatát, azonnal elkezdte árusítani kézileg gyártott példányait barátainak és helyi üzleteknek. Hamar ráébredt azonban, hogy ezzel a módszerrel nem fog sokra menni, ezért találmányát felajánlotta a Parker Brothers játékgyárnak. A gyár azonban a játékra kezdetben nem tartott igényt, mivel ötvenkét alapvető hibát talált benne. Ez Darrow-nak csöppet sem szegte kedvét, és úgy döntött, a Monopolyt maga fogja gyártani és terjeszteni. Miután 1934 karácsonyán több mint ötezer darabot adott el philadelphiai és New York-i üzleteknek, Darrow-t fölkereste a Parker Brothers, és fölöttébb előnyös ajánlatot tett neki, amit "boldogan elfogadott, és soha meg nem bánt". 46 éves korára annyira meggazdagodott, hogy visszavonult egy farmra Pennsylvaniába. Amikor végül 1967-ben meghalt, szép vagyont hagyott hátra örököseire, jogdíjak formájában.

A Monopoly épp jókor jött a Parker Brothersnek, melyet keményen sújtott a gazdasági válság. 1935-ben azonban már új munkásokat kellett felvennie. hogy lépést tudjon tartani a heti húszezres megrendeléssel. Kellemetlen meglepetés érte azonban a gyárat, amikor szembesülniük kellett a „háziúr” nagyon hasonló szabadalmával, és egy másik megszólalásig hasonló játékkal, a „finance”-szal. Ügyes húzással azonban felvásárolták mindkét játék jogait, a („háziúr”-ét mindössze 500 dollárért), elkerülve a botrányt (a történetnek erre a fejezetére csak a '80-as években derült fény), és a talán milliós jogdíjkifizetéseket.

A Parker Brothers ezután gyorsan megszerezte a külföldi kiadások jogait is. A második világháborúban a Monopoly angol terjesztője a hadügyminisztérium megbízásából különleges darabokat küldött a front mögé a hadifogoly-táborokba. Ezek azonban nem a foglyok szórakoztatását szolgálták, hanem a szökési útvonalak térképét és valódi német, olasz és osztrák bankókat rejtettek magukban. Állítólag az 1963-as angliai nagy vonatrablás tettesei szívesen múlatták az időt monopolizással – valódi pénzben, fejenként két-két millió fonttal.

A legújabb verzióban kártyán van a pénz amit érinteni kell. Az érintő és a kártya is benne van a társasjáték legújabb verziójában.

Magyar verzió játékmenete

Telkek listája

Házas telkek

Közművek, vasutak

A játék kezdete 
A tábla keretén húzódik a játékmező, mely négyzetekből áll, és ingó és ingatlan vagyontárgyak, vasútállomások, üres mezők, sőt börtön is sorakozik rajta. A játékosokat egy-egy figura jelképezi, amelyet kockadobásokkal mozgatnak a táblán. Attól függően, hogy milyen mezőre érkeznek, a szabályok engedélyezhetik, hogy ingatlant vagy ingóságokat vásároljanak, vagy kötelezhetik a játékosokat arra, hogy bérleti díjat vagy adót fizessenek, szerencsekártyát vagy jótékonysági kártyát húzzanak, börtönbe vonuljanak, stb. A játékosok vagyontárgyakat vásárolva, eladva és bérelve arra törekszenek, hogy ők legyenek a leggazdagabbak a táblán, és csődbe hajszolják a vetélytársakat.

Kineveznek egy bankárt, akinek feladatai közé tartozik, hogy számon tartsa a játékosok és a bank vagyonát, fizetést és jutalmat osszon, vezesse az ingatlan-nyilvántartást a házakról, az eladásra váró vagy már a játékosok kezén lévő telkekről és szállodákról. Elad és árverést tart, kölcsönt folyósít vagy jelzálogot vet ki. A bank gyűjt be minden adót, díjat és kamatot, és az eladott, valamint elárverezett területekért és ingóságokért.

A stratégia 
Egy amerikai számítógép-szakértő, Tom Friddel a játékelmélet felhasználásával kimutatta, hogy egyes ingatlanok értékesebbek másoknál: A piros mezőt a Trafalgar téren jobb áron lehet bérbe adni, mint bármely más területet (a piros és rózsaszín területek egyébként mindig értékesek), hogy Maryleborne a legjobb állomás, és a Vízművek a legjobb szolgáltató. A Whitechapel utca a legkevésbé jövedelmező terület.

A győzelem 
A játék célja annyi vagyont felhalmozni, hogy elég legyen a többi játékos csődbe juttatásához, és kiszorításukhoz a játékból. Az utolsóként bennmaradó játékos nyer. A rövidebb változatban a játék a második csőddel véget ér, függetlenül attól, hány játékos van még benn. Ekkor a vagyonokat összesítik, és a leggazdagabbat nevezik meg győztesként.

Irodalom 
 Monopoly as a Markov Process, by R. Ash and R. Bishop, Mathematics Magazine, vol. 45 (1972) p. 26-29.

Források

Külső hivatkozások

Kapcsolódó szócikkek 
 Capitaly

Hasbro-játékok
Táblajátékok
Amerikai játékok
Pénzügyi oktatás